Charlie Thomas (1864-1948) – rugbista gallese
 Charlie Thomas (1915-1976) – politico statunitense
 Charlie Thomas (1937) – cantante statunitense
 Charlie Thomas (2003) – calciatore australiano
 Charlie Thomas (...) – giocatore di football americano statunitense
 Charlie Thomas (...) – regista britannico

Pagine correlate 
 Charles Thomas